Fraates III da Pártia (? — ) foi sucessor de Sanatruces (seu pai) e reinou sobre o Império Parto de 69 a .

Bibliografia 

 

 

Reis da Pártia
Partas do século I a.C.
Partas envolvidos nas guerras romano-partas